REE:

 Refrigeration Electrical Engineering — крупная вьетнамская компания по производству отопительного и холодильного оборудования.
 REE (), редкоземельные элементы